vkp – codice ISO 639-3 della lingua korlai, una lingua creola basata sul portoghese